|-
| 217201 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217202 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217203 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217204 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217205 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217206 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217207 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217208 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217209 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217210 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217211 - || ||  || Apache Point || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 217212 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217213 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217214 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217215 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217216 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217217 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217218 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217219 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217220 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217221 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217222 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217223 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217224 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217225 - || ||  || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 217226 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217227 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217228 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217229 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217230 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217231 - || ||  || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| 217232 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217233 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217234 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217235 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217236 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217237 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217238 - || ||  || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 217239 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217240 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217241 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217242 - || ||  || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 217243 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217244 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217245 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217246 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217247 - || ||  || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 217248 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217249 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217250 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217251 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217252 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217253 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217254 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217255 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 217256 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217257 - || ||  || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 217258 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217259 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217260 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217261 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217262 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217263 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217264 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217265 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217266 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217267 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217268 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217269 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217270 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217271 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217272 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217273 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217274 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217275 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217276 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217277 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217278 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217279 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217280 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217281 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217282 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217283 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217284 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217285 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217286 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217287 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217288 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217289 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217290 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217291 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 217292 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217293 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 217294 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 217295 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 217296 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217297 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 217298 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 217299 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 217300 - || ||  || Catalina || CSS
|}

 
7